Sezon ekstraligi białoruskiej rozgrywany w latach 2019–2020 jako 28. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie.

Od sezonu 2018/2019 rozgrywki zostały zreformowane. W myśl nowego regulaminu ekstraliga została podzielone na dwie grupy: A (mistrzowska) – skupiająca 8 drużyn oraz B (słabsze ekipy) – skupiająca 9 drużyn.

Ekstraliga A 
Rozegrano 28 kolejek; sześć najlepszych drużyn awansowało do rundy głównej, a dwie ostatnie walczyły o awans do fazy play-off w następnej fazie.

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek
         gra o miejsca 1-6        gra o miejsca 7-12

Ekstraliga B 
Rozegrano 32 kolejki, a cztery najlepsze drużyny dołączyły do dwóch najgorszych z Ekstraklasy A w walce o awans do fazy play-off.

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek
         gra o miejsca 7-12
         gra o miejsca 13-16

Runda zwycięzców 

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek
         awans do play-off

O miejsca 7-12 

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek
         awans do play-off

Runda przegranych 

Legenda:L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu przyznano nagrody indywidualne:
 Najlepszy bramkarz: Maksim Malutin (Szachcior Soligorsk)
 Najlepszy obrońca: Andriej Antonow (Junost' Mińsk)
 Najlepszy napastnik: Nikita Riemiezow (Nioman Grodno)
 Najlepszy młody zawodnik: Nasser Subchi (HK Homel)
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) Pucharu Prezydenta: Maksim Malutin (Szachcior Soligorsk)
 Najskuteczniejszy zawodnik całego sezonu: Nikita Riemiezow (Nioman Grodno) – 59 pkt. (21 goli i 38 asyst)
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) w fazie play-off: Andriej Antonow (Junost' Mińsk) – +16
 Najlepszy trener: Juryj Fajkou (Szachcior Soligorsk)
 Najlepszy sędzia: Uładzimir Naliwajka (Mińsk)
 Najlepsza arena: Ladowaja Ariena (Łokomotiw Orsza)

Przypisy 

Hokej na lodzie na Białorusi
2019 w hokeju na lodzie
2020 w hokeju na lodzie
2019 na Białorusi
2020 na Białorusi